Munera steht für:

 Munera, ein Begriff aus der römischen Gesellschaft
 Munera (Albacete), eine spanische Gemeinde in der Provinz Albacete

Munera ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Munera (* 1996), kolumbianischer Schauspieler